Створный маяк Геленджика — маяк, расположенный в Геленджике (Краснодарский край, Россия), на берегу Чёрного моря.

История 
Был заложен 19 августа 1897 года. В 1906 году было закончено возведение белой каменной четырехгранной башни высотой  которая примыкает к двухэтажному жилому дому. В настоящее время на маяке установлен светооптический аппарат, светящий постоянным красным огнем. Он обеспечивает безопасность при входе кораблей в Геленджикскую бухту. Его свет виден за  от берега. 

В 1927 году маяк был капитально отремонтирован, керосиновую лампу заменили на электрическую. В годы Великой Отечественной войны, при отступлении советских войск в 1942 году, маяк должен был быть взорван, но начальник маяка Соколов П. Т. производить взрыв маяка не стал, сохранив его для дальнейшей работы. 

Сегодня обеспечивает безопасность плавания в Геленджикской бухте, являясь архитектурной достопримечательностью города. 

Также в Геленджике находится Геленджикский маяк.

Примечания

Ссылки 
 МАЯК ГЕЛЕНДЖИКСКИЙ СТВОРНЫЙ
 Геленджикский створный маяк, Краснодарский край

Геленджик
Маяки Краснодарского края
Маяки Чёрного моря